Дод (, ) — английская и французская фамилия. Известные носители:
 Дод, Евгений Вячеславович (род. 1973) — российский экономист, председатель Правления ОАО «РусГидро».
 Дод, Лотти (1871—1960) — британская спортсменка, одна из наиболее универсальных в истории.
 Дод, Луи-Альбер (1875—1943) — французский ботаник, дендролог.
 Дод, Уильям (1867—1954) — английский стрелок из лука, чемпион Олимпийских игр 1908 года.

См. также 
 ДОД